Roberts County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Roberts County (Jižní Dakota) – okres státu Jižní Dakota
 Roberts County (Texas) – okres státu Texas